Зугдиди — многозначный термин.

 Зугдиди — город (с 1918) в Грузии.
 Зугдиди — станция Грузинской железной дороги на линии Самтредиа — Джвари.
 «Зугдиди» — грузинский футбольный клуб из города Зугдиди.